Haller József (1725–1777 után) jezsuita misszionárius
Haller József (?–1814) főispán, helytartósági tanácsos
Haller József (1818–1889) erdélyi gróf, jogász, szabadságharcos
Haller József (1849–1917) ügyvéd, udvari tanácsos
Haller József (1856–1936) szentszéki ülnök, tanítóképző-intézeti igazgató-tanár
Haller József (1876–1935) főtáblabíró, országgyűlési képviselő, főrend
Haller József (1935–2017) grafikus, díszlettervező, szobrász
Haller József (1958) neurobiológus